Parque Universidade é um bairro localizado na zona oeste de Londrina .

Características
O bairro possui este nome pelo fato de estar localizada o campus principal da Universidade Estadual de Londrina, as margens da Rodovia Celso Garcia Cid.

Principais Vias

 Av. Juvenal Pietraroia
 Av. Presidente Castelo Branco
 Av. Vinícius de Moraes
 R. Constantino Pialarissi
 R. Manuel Antunes
 R. Kazuo Nishiyama
 R. Soiti Taruma

Subdivisões

 Jardim Colúmbia A
 Jardim Colúmbia B
 Jardim Colúmbia C
 Jardim Colúmbia D
 Jardim Portal de Versalhes III
 Jardim Versalhes III
 Parque Industrial Khoury
 Parque Universidade I
 Parque Universidade II
 Trianon Park Residence

Universidade